
Termin GNG ima više značenja.

 Glukoneogeneza, metabolički put
 National garda Gruzije, vojna struktura